Га́рет Ба́ррі (,  23 лютого 1981, Гастінгс, Англія) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Виступав, зокрема, за клуб «Астон Вілла», а також національну збірну Англії.

Володар Кубка Англії з футболу. Чемпіон Англії. Володар Суперкубка Англії з футболу. Володар Кубка Інтертото.

Клубна кар'єра 
Вихованець футбольної школи клубу «Брайтон енд Хоув».

У дорослому футболі дебютував 1997 року виступами за команду клубу «Астон Вілла», в якій провів дванадцять сезонів, взявши участь у 365 матчах чемпіонату. Більшість часу, проведеного у складі «Астон Вілли», був основним гравцем команди. За цей час виборов титул володаря Кубка Інтертото.

До складу клубу «Манчестер Сіті» приєднався 2009 року. Всього встиг відіграти за команду з Манчестера 132 матчі в національному чемпіонаті. У складі манчестерського клубу 2011 року став володарем Кубка Англії, а у наступному сезоні виграв чемпіонат.

2 вересня 2013 року на правах оренди до кінця сезону перейшов в «Евертон», після чого 2014 року підписав повноцінний контракт з клубом.

Завершив ігрову кар'єру у команді «Вест-Бромвіч Альбіон», за яку виступав протягом 2017—2020 років.

Виступи за збірні 
Протягом 1998—2002 років залучався до складу молодіжної збірної Англії. На молодіжному рівні зіграв у 27 офіційних матчах, забив 2 голи.

2000 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Англії.

У складі збірної був учасником чемпіонату Європи 2000 року у Бельгії та Нідерландах, а також чемпіонату світу 2010 року у ПАР.

Всього провів у формі головної команди країни 53 матчі, забивши 3 голи.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів 

|}

Статистика виступів за збірну

Досягнення 
 Чемпіон Англії (1):
 «Манчестер Сіті»: 2011-12
 Володар Кубка Англії (1):
 «Манчестер Сіті»: 2010-11
 Володар Суперкубка Англії з футболу (1):
 «Манчестер Сіті»: 2012
 Володар Кубка Інтертото (1):
 «Астон Вілла»: 2001

Джерела 

 Профіль гравця на TransferMarkt , , 
 Профіль гравця на SoccerBase.com  
 

Англійські футболісти
Гравці молодіжної збірної Англії з футболу
Гравці чемпіонату Європи з футболу 2000
Футболісти «Астон Вілли»
Футболісти «Манчестер Сіті»
Футболісти «Евертона»
Футболісти «Вест Бромвіч Альбіона»